Батир — село, Мунайлинський район, Мангістауська область, Казахстан
 Батир — село, Довжанський район, Луганська область, Україна